Михаи́л Влади́миров:
 Владимиров, Михаил Борисович (род. 1976) — российский актёр.
 
 Владимиров, Михаил Григорьевич (1918—1992) — Герой Советского Союза.
 
 Владимиров, Михаил Николаевич (1917—1997) — Герой Советского Союза.
 Владимиров, Михаил Павлович (1899—1973) — генерал-майор артиллерии.
 Владимиров, Михаил Павлович (1880—1938) — рабочий-революционер. Член президиума ВЦСПС. Примечания